Lijst van gemeentelijke monumenten in Oudega (De Friese Meren)
Lijst van gemeentelijke monumenten in Oudega (Smallingerland)